Chiesa dei Santi Jacopo, Cristoforo ed Eligio – chiesa di Altopascio
 Chiesa di San Jacopo – chiesa di Aulla
 Chiesa di San Jacopo – chiesa di Bibbiena
 Chiesa di San Jacopo – chiesa di Borgo a Mozzano
 Chiesa di San Jacopo – chiesa di Camporgiano
 Chiesa  di San Jacopo – chiesa di Fabbriche di Vallico
 Chiesa di San Jacopo Soprarno – chiesa di Firenze
 Chiesa di San Jacopo – chiesa di Gallicano
 Chiesa di San Jacopo in Acquaviva – chiesa di Livorno
 Chiesa di San Jacopo – chiesa di Minucciano
 Chiesa  di San Jacopo in Orticaia – chiesa di Pisa
 Chiesa di San Jacopo – chiesa di Prato
 Chiesa di San Jacopo – chiesa di Pulignano
 Chiesa di San Jacopo – chiesa di Reggello
 Chiesa  di San Jacopo – chiesa di San Casciano in Val di Pesa
 Chiesa di San Jacopo – chiesa di San Giuliano Terme
 Chiesa di San Jacopo – chiesa di Vicarello, frazione di Collesalvetti

Pagine correlate
 Cappella di San Jacopo
 Chiesa di San Giacomo
 Basilica di San Giacomo (disambigua)
 Chiesa di San Giacomo Apostolo
 Oratorio di San Giacomo